Южное Тушино:
 Южное Тушино — район в Москве
 Южное Тушино — ДЮСШ и регби-клуб из Москвы